Luc-Arthur Vebobe (né en 1980), joueur de basket-ball français ;
 Saint-Ange Vebobe (1953-2022), joueur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme